Zaunhub ist der Ortsname von

 Zaunhub (Erlbach), Ortsteil der Gemeinde Erlbach, Landkreis Altötting, Bayern
 Zaunhub (Taufkirchen), Ortsteil der Gemeinde Taufkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern